Muscă, articulat sau, din latină, Musca, se poate referi la

 Muscă (insectă), grup de insecte din ordinul Diptera, subordinul Brachycera, care posedă o pereche de aripi și o pereche de elitre;
 Musca (gen), gen de muște din ordinul Diptera, subordinul Brachycera, familia Muscidae, care include și musca de casă
Musca de casă (Musca domestica), o specie de muște sinantrope, specia tip a genului Musca
Musca țețe, o muscă africană care poate transmite microorganisme parazitare ce produc boala somnului
 Musca (constelație), grup de stele formând o constelație definită prima dată de astronomii Pieter Dirkszoon Keyser și Frederick de Houtman (între 1595 și 1597), care a fost introdusă de Johann Bayer în textul din 1603 al lucrării sale Uranometria;
 Muscă (podoabă facială), grupare de păr facial, de mici dimensiuni, de forma și mărimea aproximativă a insectei omonime, plasată simetric între buza de jos și proeminența bărbiei;
 Musca (titlu original: The Fly), un film SF de groază american din 1986 regizat de David Cronenberg.

Nume propriu
În limba română, Muscă, poate fi un nume de famile, rar întâlnit. Printre persoanele ce poartă acest nume sunt:
Mona Muscă, un diplomat, pedagog și politician român, fost ministru al culturii;
Vasile Muscă, un om de cultură și filosof român, profesor universitar la Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj, doctor în filosofie

Altele
Peștera Gaura cu Muscă, din Clisura Dunării

Vezi și
Muscat

 „Muște”, povestire de Robert Silverberg
 „Muște”, povestire de Isaac Asimov

Toponime românești
Nume de familie românești